Félix María Calleja del Rey (1753-1828), général espagnol ;
 Guy Calléja (1938-), footballeur français ;
 Icilio Calleja (1882-1941), ténor maltais ;
 Isacio Calleja (1936-2019), footballeur espagnol ;
 Javier Calleja Revilla (1978-), footballeur espagnol ;
 Kurt Calleja (1986-), chanteur maltais ;
 Montserrat Calleja Gómez (1972-), physicienne espagnole ;
 Rafael Calleja Gómez (1870-1938), compositeur espagnol.

Patronyme maltais